Flogging a Dead Horse – czwarty album zespołu punk rockowego Sex Pistols. Wydany 16 lutego 1980. Płyta stanowi zbiór wydanych wcześniej singli.

Lista utworów

Skład 
 Johnny Rotten – wokal (1-7, 13)
 Steve Jones – gitara (1-14), gitara basowa (3-5, 7-11, 13-14)
 Glen Matlock – gitara basowa (1-2, 6,12)
 Paul Cook – wokal (11), perkusja (1-14)
 Sid Vicious – wokal (9-10, 12)
 Ronnie Biggs – wokal (8)
 Tenpole Tudor – wokal (14)

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 1980
Albumy Sex Pistols
Albumy Virgin Records
Albumy kompilacyjne